

Sigle 
 Swaziland Stock Exchange  – borsa valori dello Swaziland

Codici 
 SSX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Samsun (Turchia)
 ssx – codice ISO 639-3 della lingua samberigi

Altro 
 SSX – videogioco di snowboard
 SSX – serie di videogiochi